Кимяга́ров — русская и таджикская фамилия. Известные носители:

 Кимягаров, Борис (Бенсион) Ариевич (1920—1979) — советский режиссёр театра и кино, педагог, актёр. Народный артист Таджикской ССР (1960).
 Кимягарова, Елизавета Борисовна (род. 1945) — советский режиссёр-постановщик. Дочь Б. А. Кимягарова.

Страницы значений:Однофамильцы